Campione kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Campione d'Italia, kommunhuvudort, Lombardiet, Provincia di Como, 
 Campione (ort i Italien, Provincia di Brescia), Lombardiet, 
 Campione (ort i Italien, Provincia di Mantova), Lombardiet, 

Robotskapade Italienförgreningar